De Tour Down Under 2012 (Engels: 2012 Santos Tour Down Under) was de veertiende editie van deze meerdaagse wielerwedstrijd die van 17 tot en met 22 januari in en rondom Adelaide in Australië werd verreden. Deze etappekoers was de openingskoers van het UCI World Tour-seizoen.

Naast de achttien teams van de World Tour nam ook het Australische Team UniSA-Australia deel. Dit is een selectie van Australische renners, waarvan de eigen ploeg niet start in de Tour Down Under.

Deelnemende ploegen

Tour Down Under Classic 
Voorafgaand aan deze etappewedstrijd werd op zondag 15 januari traditiegetrouw de 'Tour Down Under Classic' gereden, een criterium in Adelaide. Deze wedstrijd telt niet mee voor het klassement en maakt ook geen deel uit van de UCI WorldTour. Hij werd in de sprint gewonnen door André Greipel.

Tour Down Under

Rittenschema

Uitslagen

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

Etappe 6

Externe link 
  Officiële website

2012
UCI World Tour 2012
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2012